Bathpool – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia
 Bathpool – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset